Die Saison 2007/08 war die zwölfte und letzte Spielzeit der Superliga, welche zur folgenden Spielzeit von der multinationalen Kontinentalen Hockey-Liga abgelöst wurde. Den Meistertitel sicherte sich zum ersten Mal Salawat Julajew Ufa.

Hauptrunde

Modus 
Die 20 Mannschaften der Superliga spielten zunächst in einer gemeinsamen Hauptrunde gegeneinander, wobei jede Mannschaft 57 Saisonspiele bestritt. Die 16 bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich anschließend für die Play-offs, in denen der Meister ausgespielt wurde, während für die anderen vier Mannschaften die Spielzeit beendet war. Für einen Sieg nach der regulären Spielzeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, bei einem Sieg in der Overtime zwei Punkte. Bei einer Niederlage nach der Overtime gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach der regulären Spielzeit erhielt man keine Punkte.

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Beste Scorer 
Abkürzungen: T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte; Fett: Saisonbestwert

Beste Torhüter 
Abkürzungen: Sv% = Fangquote

Playoffs 
Das Achtel-, Viertel- und Halbfinale, sowie das Finale wurden im Modus „Best-of-Five“ ausgetragen.

Playoff-Baum

Russischer Meister

Beste Scorer 
Abkürzungen: T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte; Fett: Playoffbestwert

Auszeichnungen

Weblinks 
 

Saison der Superliga (Russland)
Eishockeysaison 2007/08